Yalıhüyük (district), een Turks district in de provincie Konya
 Yalıhüyük (stad), de hoofdplaats van het Turkse district Yalıhüyük